Kirchham heißen folgende geographischen Objekte:

Kirchham (Landkreis Passau), Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
Kirchham (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Gmunden, Oberösterreich
Kirchham (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Oberösterreich